Das Iowa IndyCar 250 2022 (offiziell Hy-VeeDeals.com 250 presented by DoorDash) auf dem Iowa Speedway fand am 23. Juli 2022 statt und ging über eine Distanz von 250 Runden à 1,408 km. Es war der 11. Lauf zur IndyCar Series 2022.

Bericht 
Nach der Startfreigabe ging Will Power (Team Penske) in Führung. Nach der ersten Gelbphase überholte Josef Newgarden seinen Teamkollegen nach dem Restart und gab die Führung nicht mehr ab. Nach weiteren Runden unter Gelb und dem darauffolgenden Neustart kam Marcus Ericsson (Chip Ganassi Racing) nahe an Newgarden heran, zur Überholung reichte es aber nicht. Daraufhin rutsche das Auto von Ericsson, er konnte sein Fahrzeug zwar auf der Straẞe halten, fiel aber anschlieẞend bis auf den achten Rang zurück. In den Schlussrunden zeichnete sich ein Dreikampf ab zwischen Newgarden, Power und Pato O’Ward (Arrow McLaren SP). O’Ward kam an Power vorbei und wurde zweiter. In der Meisterschaftstabelle schmolz der Vorsprung vom führenden Ericsson auf den nun zweitplatzierten Newgarden bis auf 15 Punkte, dahinter Power mit 35 Zählern Rückstand.

Klassifikationen

Qualifying / Start

Endergebnis 

(R)=Rookie / Gelb insgesamt für 33 Rd.

Weblinks 
 Offizielle Website der IndyCar Series
 Offizielle Website

Einzelnachweise 

2022
Rennen der IndyCar Series 2022
Sportveranstaltung in Newton (Iowa)
Sportveranstaltung in Iowa
Motorsportwettbewerb in den Vereinigten Staaten